Southport Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southport Historic District (Connecticut), ID-Nr. 71000898
 Southport Historic District (North Carolina), ID-Nr. 80002801